Plaats in Indonesië
 Wonolelo (Pleret), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Wonolelo (Sawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Wonolelo (Wonosobo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java